Молдавия приняла участие в «Евровидении 2021», проходившем в Роттердаме, Нидерланды. Её представила Наталья Гордиенко с песней «Sugar». Наталья выступила во втором полуфинале конкурса, и прошла в финал, который проходил 22 мая 2021 года.

Национальный отбор 
Компания Teleradio Moldova в 2020 году проводила национальный отбор участников, которые хотят представлять Молдову на международном песенном конкурсе               «Евровидении 2021». Среди 36 кандидатов, победила Наталья Гордиенко. Но после заявления, об отмены «Евровидения 2020» Teleradio Moldova решили оставить певицу на представлении Молдавии в 2021 году.

Страны на «Евровидении-2021»